Langon puede referirse a las siguientes comunas de Francia:

 Langon, en Gironda.
 Langon, en Ille y Vilaine.
 Langon, en Loir y Cher.